Marañón (rivier), een rivier in Peru
Marañón (provincie), een provincie van Peru
Marañón (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra